Le nom dUSS Pittsburgh a été porté par quatre navires de lUS Navy, d'après la ville de Pittsburgh :
 l', un bateau à roues à aubes cuirassé qui participe à la guerre de Sécession ;
 l', anciennement USS Pennsylvania (ACR-4), un croiseur cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lourd de classe Baltimore qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1985.

Pittsburgh